The One kan avse:

Inom film och TV
 The One (DVD) – en inspelning av Michael Jacksons CBS-special 2004
 The One (film från 2001) – en actionfilm
 The One (film från 2003) – en romantisk komedi
 The One (TV-program) – ett australiensiskt TV-program om fysik
 The One: Making a Music Star –  en realityserie som sändes under sommaren 2006 på ABC i USA och CBC i Kanada
 The One (kanal) –  ett smeknamn för Fox Sports 1

Inom musik

Album
 The One (musikalbum av Chubb Rock) –  1991
 The One (musikalbum av Elton John) –  1992
 The One (musikalbum av Frankie J) –  2004
 The One (EP) –  en EP av Annihilator, 2004
 The One (musikalbum av Jane Zhang) –  2006
 The One (musikalbum av Shinichi Osawa) –  2007
 The One (musikalbum av Afgansyah Reza) –  2010
 The One (musikalbum av Uverworld) –  2012
 The One (musikalbum av Eric Benét) –  2012

Låtar
 The One(Elton John-låt) –  1992
 The One (White Zombie-låt) –  1996
 The One (Backstreet Boys-låt) –  2000
 The One (Gary Allan-låt) –  2002
 The One (Foo Fighters-låt) –  2002
 The One (Jennifer Lopez-låt) – en låt framförd av Jennifer Lopez från albumet This Is Me... Then, 2002
 The One (Mariah Carey-låt) – en låt framförd av Mariah Carey från albumet Charmbracelet, 2002
 The One (Shakira-låt) – 2003
 The One (Kylie Minogue-låt) – 2008
 The One (Slaughterhouse-låt) – 2009
 The One (Mary J. Blige-låt) – 2009
 The One (Planningtorock-låt) – en låt framförd av Planningtorock från albumet W, 2010
 The One (Medina-låt) – 2011
 The One (Tamar Braxton-låt) – 2013